Cymbium – część narządów kopulacyjnych pająków
 Cymbium – rodzaj ślimaków